Tubo steht für

 Tubo (Fluss), ein Fluss in Nigeria
 Tubo (Abra), eine philippinische Stadtgemeinde
 Tubo, Schlaginstrument siehe Schüttelrohr
 Tubo-Dynastie, ehemalige tibetische Monarchie